Terra d’Otranto steht für:

 Terra d’Otranto, frühere Verwaltungseinheit in Italien
 Terra d’Otranto (Wein), italienische DOC Weine aus Südappulien
 Terra d’Otranto (Olivenöl), italienisches DOP Olivenöl aus Südapulien